Bendix est un patronyme notamment porté par :
 Camilla Bendix (née en 1971), actrice danoise,
 Kurt Bendix (1904-1992), chef d'orchestre suédois,
 Ralf Bendix (1924-2014), chanteur de schlager allemand,
 Regina Bendix (née en 1958), professeur suisse d'ethnologie européenne,
 Victor Bendix (1851-1926), chef d'orchestre, pianiste et compositeur danois,
 William Bendix (1906-1964), acteur et scénariste américain.

Bendix peut également faire référence à :
  (Lockheed Hydraulic Brake Company avant 1932), ancien équipementier automobile et aéronautique américain, spécialiste du freinage mais qui fabriqua aussi de l'avionique, des systèmes de contrôle du carburant, des radios, des télévisions et des ordinateurs,
 Bendix G-15, ordinateur créé en 1956 par la Bendix Corporation,
 Trophée Bendix, ancienne course aérienne traversant les États-Unis,
 Bendix, ancien fabricant américain de machines à laver utilisant sous licence le nom de la Bendix Corporation.

Homonymie de patronyme